Seigo pode se referir a:
 Seigo Narazaki
 Seigo Tsuzuki
 Seigo Tada

Ou ainda:
 Seigokan

Desambiguação